Ján Michalko ist der Name folgender Personen:

* Ján Michalko (Theologe) (1912–1990), slowakischer Theologe, Hochschullehrer und Generalbischof
 Ján Michalko (Skilangläufer) (* 1947), slowakischer Skilangläufer